Bitwa o Wilno (1655)
 Bitwa o Wilno (1660)
 Bitwa o Wilno (1702)
 Bitwa o Wilno (1812)
 Bitwa o Wilno (1831)
 Walki o Wilno (1918–1919)
 Operacja wileńska (1919)
 Zajęcie Wilna (1919)
 Obrona Wilna (1920)
 Obrona Wilna (1939)
 Bitwa o Wilno (1941)
 Operacja Ostra Brama (1944)